Schiffler ist der Familienname folgender Personen:

 A. C. Schiffler (1889–1970), US-amerikanischer Politiker
 Alexander Schiffler (* 1982), deutscher Behindertensportler
 Charlotte Schiffler (1909–1992), deutsche Politikerin
 Kurt Schiffler (1896–1986), deutscher Erfinder und Amateur-Geometer
 Ludger Schiffler (* 1937), deutscher Romanist

Siehe auch:
 Schiffler-Punkt
 Schifflersgrund
 Schiefler